Ósteno, Östen, Eysteinn, Aystain, Eystein, Øystein ou Agostinho pode referir-se a:

 Reis nórdicos

 Eysteinn (rei lendário) () — rei lendário da Suécia
 Ósteno, o Barrigudo () — rei lendário da Suécia
   — rei da Noruega
   — rei da Noruega

 Outras figuras

 Eysteinn Rauðúlfsson () — explorador viquingue
 Agostinho de Nidrósia () — arcebispo da Noruega

 Outros

Östen (lago da Suécia)

Desambiguações de antropônimos